Crex bezeichnet:

 Wachtelkönig (Crex), eine Gattung der Rallen
 (8760) Crex, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Krex
 Grex
 Cracks
 Craggs